Sezóna 1946/1947 byla první sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Dynamo Moskva.

Tato sezóna začala 22. prosince 1946 a skončila 26. ledna 1947. Všechny zápasy se hrály na přírodním ledě.

První fáze

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Finálová fáze

Finálová skupina

Skupina o 4. - 7. místo 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1946
Lední hokej v roce 1947